Charles Ray puede referirse a:

Charles Ray (actor), (1891-1943), estrella del cine mudo
Charles Ray (artista) (nacido en 1953)
Charles Ray (editor), (1874-1962), un editor inglés de enciclopedias, principalmente infantiles